Бре́слав — еврейская фамилия.

 Бреслав, Борис Абрамович (1882—1937) — советский военный и политический деятель.
 Бреслав, Владимир Михайлович (1898—1967) — советский кинорежиссёр, известный под псевдонимом «Фридрих Маркович Эрмлер».

См. также 
 Бреслау — город Вроцлав